В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Венді Вайт здобула титул, у фіналі перемігши Бетсі Нагелсен 6–1, 6–7, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Зіна Гаррісон (1-ше коло)
  Кеті Джордан (1-ше коло)
  Кейт Гомперт (чвертьфінал)
  Деббі Спенс (2-ге коло)

 Бетсі Нагелсен (фінал)
 Моллі Ван Ностранд (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Енн Генрікссон (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1986